

La Fête de la cerise à Miliana dans la wilaya de Aïn Defla.

La Fête de la cerise à Schaerbeek (Bruxelles) au parc Josaphat.

La Fête de la cerise à Céret dans les Pyrénées-Orientales.
 La Fête de la cerise à Désaignes en Ardèche.
 La Fête de la cerise à Itxassou, dans les Pyrénées-Atlantiques.
 La Fête de la cerise à Malemort-du-Comtat dans le Vaucluse.